Järvsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Järvsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun och Sandvikens kommun,  (34,5 ha)
Lilla Järvsjön, sjö i Sandvikens kommun, 
Järvsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (5,88 km²)
Lill-Järvsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (75,9 ha)
Stor-Järvsjön, sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (1,64 km²)
Järvsjön (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (4,56 km²)
Järvsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716023-158406), sjö i Vilhelmina kommun,  (11,8 ha)
Järvsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716953-156527), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,42 km²)
Järvsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 719737-150983), sjö i Vilhelmina kommun,  (19,7 ha)
Järvsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (34,4 ha)

Se även
Ahmajärvi
Järvträsket
Järvtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn